Waidhofen este numele următoarelor localități:

 Waidhofen an der Ybbs, un oraș din Austria Inferioară
 Waidhofen an der Thaya, un oraș din Austria Inferioară
 Waidhofen, o comună din districtul Neuburg-Schrobenhausen, landul Bavaria, Germania